Pedro II  est le nom de deux souverains :
 Pedro II de Portugal (1648-1706), roi du Portugal et troisième roi de la dynastie de Bragance ;
 Pedro II du Brésil (1825-1891), deuxième et dernier empereur du Brésil.

Ce dernier a donné son nom à : 
 Pedro II, une municipalité brésilienne de l'État du Piauí ;
 Pedro II, une station de la ligne 3 - Rouge du métro de São Paulo.

Voir aussi